Shackled – film del 1918 diretto da Reginald Barker
Shackled – film del 2010 diretto da Dave McCabe